linie metra:
 Linia U8 metra w Berlinie
 Linia 8 metra w Paryżu